Центр обробки даних
 Центр обміну документами

акроніми